Niemcy:
 Frankenthal (Pfalz) – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat
 Frankenthal – dzielnica miasta Gera
 Frankenthal – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Frankenthal – były powiat

Osoby:
 Ludwig Frankenthal – niemiecki chirurg